ISHR ist die Abkürzung für:

 International Society for Heart Research
 International Society for Human Rights, siehe Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
 International Service for Human Rights
 International Society for the History of Rhetoric
 International School Hannover Region, internationale Schule in Hannover

Abkürzung